Андрейчу́к — українське прізвище, утворене від імені Андрій.

Відомі носії 
 Андрейчук Віктор Григорович (1956) — генерал-майор, начальник УСБУ у Львівській області у 2014—2017 роках.
 Дейв Андрейчук (1963) — професійний канадський хокеїст.
 Іван Андрейчук:
 Іван Андрейчук — радянський філолог.
 Іван Андрейчук — командир сотні УПА «Залізні», лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА, учасник більш як 18 збройних акцій проти військ НКВС.
 Рейнелл Андрейчук (1944) — канадська політична діячка, сенатор.

Див. також 

 Андрійчук

Українські прізвища